Zimowe Grand Prix Szwecji 1947, oficj. Sveriges Vinter Grand Prix – zimowy wyścig samochodowy, który odbył się 9 lutego 1947 roku na wojskowym lotnisku Rommehed w Borlänge. Długość toru liczyła 5,176 km, przy czym nawierzchnią był lód pokryty piaskiem.

Wyścig, odbywający się w temperaturze –29 °C, oglądało 50 000 osób. Samochody jedenastu kierowców nie przybyły na zawody, ponieważ przewożący je statek utknął w drodze do Szwecji. Zwycięzcą został Reg Parnell w ERA.

Lista startowa

Wyścig

Przypisy 

Rezultaty wyścigów Grand Prix 1947
Grand Prix Szwecji
1947 w Szwecji